Мурдхонно тхо, ঠ — 23-я буква бенгальского алфавита. Обозначает придыхательный ретрофлексный (санскр. мурдханья) переднеязычный глухой взрывной согласный /ṭh/. Акшара-санкхья — 2 (два).

Ссылки 
 ঠ
 Викисловарь

Бенгальский алфавит